UFC on ESPN: Сантус vs. Тейшейра (, известный также как UFC on ESPN 17 или UFC Vegas 13) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 7 ноября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Гловер Тейшейра победил Тиагу Сантуса удушающим приёмом в третьем раунде. В со-главном бою вечера Андрей Орловский победил Таннера Бозера единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшими претендентами на чемпионский титул бразильцами Тиагу Сантусом (#1 в рейтинге) и Гловером Тейшейрой (#3 в рейтинге). Первоначально поединок между Сантусом и Тейшейрой должен был озаглавить UFC Fight Night 177. Однако, после того, как Тейшейра сдал положительный тест на COVID-19 за неделю до турнира, бой был перенесён на UFC on ESPN: Холм vs. Альдана в качестве со-главного события. Тем не менее, 15 сентября бой был снова отложен, так как теперь уже Сантус, в свою очередь, сдал положительный тест на COVID-19. В результате было принято решение всё-таки сделать этот бой заглавным событием нового турнира, запланированного на 7 ноября.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все участники турнира успешно сделали вес.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Раони Барселус vs. Халид Таха
 Выступление вечера: Гига Чикадзе и Александр Романов

Последствия турнира 
10 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Марчин Тыбура (#15) покинул Топ-15 тяжёлого веса.

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN